JMN – codice aeroportuale IATA del Mankato Municipal Heliport, Mankato (Minnesota), Stati Uniti